Lumban Dolok (Pahae Julu), een plaats in Indonesië
Lumban Dolok (Panyabungan Selatan), een plaats in Indonesië
Lumban Dolok (Balige), een plaats in Indonesië
Lumban Dolok (Silaen), een plaats in Indonesië
Lumban Dolok (Siabu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing